

Codici 
 FR8 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire della Méditerranée

Trasporti 
 FR8 – ferrovia regionale del Lazio

Altro 
 FR8 – fucile spagnolo